Чатфилд има више значења:
 Чатфилд (Минесота)
 Чатфилд (Охајо)